Сергей Дмитриевич Смородин (15 февраля 1994, Ташкент) — узбекистанский футболист, вратарь.

Биография 
Начал заниматься футболом в 7-летнем возрасте в одной из секций Ташкента, а в 10 лет перешёл в ДЮСШ «Пахтакор». В 2012 году начал выступать за «Пахтакор-2» во второй лиге Узбекистана. В 2013 году был отдан в аренду в клуб первой лиги «Андижан», где ко второму кругу смог стать основным вратарём. После выхода «Андижана» в высший дивизион клуб выкупил контракт игрока, однако одновременно был приобретён более опытный вратарь, поэтому Смородин лишился места в основе. Свой единственный матч за «Андижан» в высшей лиге сыграл 7 ноября 2014 года против «Нефтчи» (0:1). В 2015 году перешёл в «Нефтчи», там провёл два сезона, но был только запасным вратарём.

В начале 2017 года перешёл в одесский «Черноморец», но по большей части выступал за резервный состав команды, за календарный год провёл 11 матчей и пропустил 16 голов в первенстве дублёров. В высшей лиге Украины сыграл единственный матч 27 августа 2017 года против луганской «Зари» (0:5).

В 2018 году играл за мальдивский клуб «Грин Стритс».

С 14-летнего возраста призывался в сборные Узбекистана младших возрастов. Серебряный призёр чемпионата Азии до 16 лет 2010 года, четвертьфиналист чемпионата мира до 17 лет 2011 года, на этих турнирах был резервным вратарём.

Личная жизнь 
Женат на уроженке Кривого Рога.

Примечания

Ссылки 
 Сергей Смородин: "Докажу, что я достоин носить футболку «Черноморца»

Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Футбольные тренеры Узбекистана